Змагання зі скелетону серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 16-17 лютого в Центрі санних видів спорту «Альпензія» поблизу Пхьончхана (Південна Корея).

Результати 
Перші два заїзди відбулись 16 лютого, а третій і четвертий - 17 лютого.

TR – рекорд треку.

Примітки